Diakonia (griech. , „Dienst“ von διάκονος „Diener“) steht für:

 Diakonie, Dienst am Menschen im kirchlichen Rahmen
 Diakonia (Zeitschrift), eine deutschsprachige christliche Fachzeitschrift